McNagny ist der Familienname folgender Personen:

 Phil McClellan McNagny (1924–1981), US-amerikanischer Jurist
 William F. McNagny (1850–1923), US-amerikanischer Politiker